

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 3 podstawowe
 Bielanka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Lwówek Śląski
 Bielanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Gorlice
 Bielanka – część wsi Cieniawa w woj. małopolskim, w pow. nowosądeckim, w gminie Grybów
 Bielanka – wieś w woj. małopolskim, w pow. nowotarskim, w gminie Raba Wyżna

Inne 
 Bielanka – potok, dopływ Ropy
 bielanka – w Kościele katolickim, dziewczynka należąca do wspólnoty Dziewczęcej Służby Maryjnej